Binnewies ist der Familienname von:

 Henning Binnewies (* 1950), deutscher Politiker
 Jörg Binnewies (* 1950), Generalarzt der Luftwaffe
 Michael Binnewies (1947–2022), deutscher Chemiker
 Ralf Binnewies (* 1957), deutscher Maler